Schrödter ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Schrödter (* 1978), deutscher Politiker (CDU)
 Emil Schrödter (1855–1928), Verbandsfunktionär
 Friedrich Georg Leonhard Schrödter (1786–1862), deutscher Forstmann
 Fritz Schrödter (1855–1924), deutsch-österreichischer Operetten- und Opernsänger
 Hans Schrödter (1911–1996), deutscher Jurist
 Hermann Schrödter (* 1934), deutscher Religionsphilosoph
 Mark Schrödter (* 1972), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Thomas Schrödter (* 1955), deutscher Soziologe, Fotograf, Journalist und DJ

Siehe auch:

 Schroedter
 Schröder
 Schröter
 Schröter (Familienname)
 Schröter (Beruf)
 Schrötter